Нужъялы:
 Нужъялы — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Нужъялы — поселок в Медведевском районе Республики Марий Эл, Россия.